Cet article présente une liste Swadesh de 207 mots en français et en arabe tunisien, accompagnée d'une colonne de transcription utilisant la norme DIN 31635.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Arabe tunisien
 Arabe maghrébin

Liens externes 
 .

Arabe tunisien
Langue arabe tunisienne
Langue arabe